Zarzuela – forma muzyczna liryczno-dramatyczna pochodzenia hiszpańskiego
 Zarzuela de mariscos – danie kuchni hiszpańskiej
 Zarzuela (gmina) – gmina w Hiszpanii
 Zarzuela de Jadraque – gmina w Hiszpanii
 Zarzuela del Monte – gmina w Hiszpanii